Robin Wilson kan syfta på bland andra:

* Robin Wilson (född 1928), amerikansk science fiction-författare
 Robin Wilson (född 1943), brittisk matematiker och matematikhistoriker
 Robin Wilson (född 1957), nyzeeländsk landhockeyspelare